Kinston kan syfta på:

 Kinston, Alabama
 Kinston, North Carolina

Se även 
 Kingston (olika betydelser)